Christiansholm har flere betydninger:
 Christiansholm Fæstning (Kristiansand) – Fæstning i den norske by Kristiansand.
 Christiansholm (Klampenborg) – et landsted i Klampenborg, Gentofte Kommune
 Christiansholms Batteri – et tidligere militæranlæg sammesteds
 Christiansholmsvej – en vej sammesteds
 Christiansholm (ø) – en holm i Københavns Havn, også kaldet papirøen
 Christiansholm (Rendsborg-Egernførde) – en kommune i Kreis Rendsborg-Egernførde i den tyske delstat Slesvig-Holsten.
 Grevskabet Christiansholm – et tidligere dansk grevskab